La Esperanza (L'Espérance ou L'Espoir en espagnol) peut désigner :

Toponymes

La Esperanza, ville située dans le sud-est de la province de Jujuy.

La Esperanza, une municipalité du département de Norte de Santander.

, une paroisse civile du canton de Pedro Moncayo dans la province de Pichincha.

La Esperanza : une ville du département de Quetzaltenango.

La Esperanza, une municipalité du département d'Intibucá.

, un district et ville de la province de Santa Cruz dans la région de Cajamarca.

La Esperanza, localité de la paroisse civile de Santos Michelena de la municipalité de Santos Michelena dans l'État d'Aragua ;
 La Esperanza, une paroisse civile de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme